Чемпіонат Італії з футболу 1914—1915 — вісімнадцятий сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь 52 команди. Матчі проходили з 4 жовтня 1914 по 23 липня 1915. Дженоа був оголошений переможцем турніру після завершення Першої світової війни.

Північна Італія

Кваліфікація

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Півфінали

Група A 

| width=50% valign="top" | 
 

|}
|}

Група B 

| width=50% valign="top" | 
 

|}
|}

Група C 

| width=50% valign="top" | 
 

|}
|}

Група D 

| width=50% valign="top" |
 
 

|}
|}

Фінальний раунд 

| width=50% valign="top" |
 
 

|}
|}

Центральна та південна Італія

Кваліфікація

Тоскана

Лаціо

Кампанія 

|}

Перегравання

|}
Другий матч не відбувся через вступ Італії до Першої світової війни.

Кваліфікаційний раунд 

| width=50% valign="top" | 
 

|}
|}

Кваліфікаційний раунд не дограли через початок Першої світової війни.

Національний фінал 
Національний фінал не провели через початок Першої світової війни.

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1915
Італія
Італія